EBM kan syfta på:

 Evidensbaserad medicin – enhetlig bevisstandard på vissa aspekter av medicinsk vård, hämtad från naturvetenskapliga arbetsmetoder 
 Ekobrottsmyndigheten – svensk statlig förvaltningsmyndighet
 Electronic Body Music – musikgenre som uppstod i början av 1980-talet med influenser av brittisk industrial
 Electron Beam Melting – form av friformsframställning